CEFR est un sigle qui peut désigner notamment :

 le Cadre européen commun de référence pour les langues - Apprendre, Enseigner, Évaluer, en anglais Common European Framework of Reference for Languages (sigle français correspondant, à utiliser de préférence : CECR)
 le Conseil européen pour la fatwa et la recherche
 le réacteur à neutrons rapides expérimental chinois (China Experimental Fast Reactor)
 le Comité d'Entraide aux Français Rapatriés, structure associative de l'économie sociale et solidaire spécialisée dans les problématiques médico-sociales, désormais connue sous le nom de France Horizon depuis 2015.